La A1 è un'autostrada rumena che collega la capitale Bucarest con il valico di Nădlac verso l'Ungheria il cui percorso pianificato prevede una lunghezza totale di 576 km. Fa parzialmente parte delle strade europee E68 e E81.

Storia
La A1 è stata la prima autostrada costruita in Romania negli anni sessanta dal regime comunista di Gheorghe Gheorghiu-Dej e inaugurata nel 1972 nel tratto che collegava Bucarest con Pitești. Il fondo stradale era in cemento come era d'uso nelle autostrade dell'est Europa; questo ha provocato un forte deterioramento del fondo stradale tanto che negli anni novanta ha subito grossi interventi di manutenzione e la successiva costituzione del fondo in asfalto.

Negli anni 2000 sono iniziati i lavori di ampliamento per andare a collegare l'autostrada all'Ungheria.

All'inizio del 2017 risultano in esercizio circa 400 km (Bucarest–Pitești di 109,5 km, Sibiu–Deva di 132,0 km, Margina–Nădlac di 158,8 km) e ancora da completare o in progetto alcuni tratti per circa 56 km tra Margina e Deva.

Lista uscite

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Autostrade in Romania